Borgonyà (Osona), població que forma part del municipi de Sant Vicenç de Torelló.
 Borgonyà (Cornellà del Terri), població que forma part del municipi de Cornellà del Terri.